Le Plessis-aux-Bois, Seine-et-Marne 
Le Plessis-Belleville, Oise
Le Plessis-Bouchard,  Val-d'Oise
Le Plessis-Brion, Oise 
Le Plessis-Dorin,  Loir-et-Cher 
Le Plessis-Feu-Aussoux,  Seine-et-Marne 
Le Plessis-Gassot,  Val-d'Oise 
Le Plessis-Grammoire,  Maine-et-Loire 
Le Plessis-Grimoult,  Calvados
Le Plessis-Grohan,  Eure
Le Plessis-Hébert,  Eure
Le Plessis-Lastelle,  Manche
Le Plessis-Luzarches, Val-d'Oise
Le Plessis-l'Échelle,  Loir-et-Cher
Le Plessis-l'Évêque ,  Seine-et-Marne 
Le Plessis-Macé,  Maine-et-Loire 
Le Plessis-Patte-d'Oie,  Oise
Le Plessis-Placy,  Seine-et-Marne
Le Plessis-Pâté,  Essonne
Le Plessis-Robinson,  Hauts-de-Seine 
Le Plessis-Sainte-Opportune, Eure
Le Plessis-Trévise,  Val-de-Marne

gemeenten met de naam Plessis

Zie ook
personen met de naam Du Plessis